

Agricoltura
 Guarnaccia bianca – vitigno a bacca bianca
 Guarnaccia nera – vitigno a bacca nera

Persone
 Franca Guarnaccia, nome alla nascita di Franca Gandolfi – ex attrice e cantante italiana
 Giuseppe Guarnaccia – pittore italiano
 Matteo Guarnaccia – artista, storico dell'arte e viaggiatore italiano
 Vincenzo Guarnaccia – poeta e traduttore italiano